Николай Николаевич Мартынов:
 Мартынов, Николай Николаевич (1845—1899) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Мартынов, Николай Николаевич (род. 1949) — и. о. председателя Смоленской областной Думы.